Philippe Boulanger peut désigner :
 Philippe Boulanger (1940-), un physicien français ;
 Philippe Boulanger, un géographe français ;
 Philippe Boulanger (1963-), un cycliste belge.

Voir aussi 
 Philippe le Boulenger, mort en 1315, un évêque de Séez